Mithracidae är en familj av kräftdjur. Mithracidae ingår i överfamiljen Majoidea, ordningen tiofotade kräftdjur, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Mithracidae 34 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Mithracidae